Національний дивізіон Молдови 2016—2017 () — 26-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Свій 15-й титул здобув Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця 

Джерело
Примітки: 
1. Клуб Академія знявся зі змагань на наступний сезон.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Золотий матч

Бомбардири

Див. також 
 Дивізіон A Молдови 2016—2017

Посилання 
 Інформація на сайті Молдовської федерації футболу 
 Інформація на moldova.sports.md 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2016—2017
Молдова
Молдова